Ел Рамблас има више значења:

 Ел Рамблас, Либрамијенто Салида а Леон (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Рамблас (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Рамблас, Рамблас Гранде (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику